Победительница турнира — Серена Уильямс.

Чемпионка двух последних лет — Мария Шарапова — защищала свои титулы и дошла до четвертьфинала.

Общая информация 
Сара Эррани стала первой итальянкой с 1986-го года, пробившейся в полуфинал римского турнира.

Серена Уильямс стала первой с 2009-го года теннисисткой, выигравшей оба европейских грунтовых турнира высшей категории регулярного тура.

Посев 
Восемь первых сеянных начинают турнир со второго раунда.

  'Серена Уильямс (Титул)
  Мария Шарапова (Четвертьфинал)  Виктория Азаренко (Финал)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Ли На (Третий раунд)
  Анжелика Кербер (Отказ)
  Сара Эррани (Полуфинал)
  Петра Квитова (Третий раунд)

<li>  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
<li>  Каролина Возняцки (Первый раунд)
<li>  Надежда Петрова (Первый раунд)
<li>  Мария Кириленко (Третий раунд, отказ)<li>  Роберта Винчи (Третий раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
<li>  Ана Иванович (Первый раунд)
<li>  Слоан Стивенс ''(Третий раунд)

Основный турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2013